Doucheng (kinesiska: 陡城, 陡城镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 110 kilometer nordost om provinshuvudstaden Lanzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Gansu
WP:Projekt Kina